est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide aminé
 isoleucine, numéro CAS 
 leucine, numéro CAS 
 norleucine, numéro CAS 
 acide 6-amino hexanoïque, numéro CAS